If Ever é o sétimo álbum solo do cantor e compositor Dori Caymmi, lançado em 1994.

Faixas 
1. Send In The Clowns  

2. Irresistible  

3. The Pilgrimage 
 
4. Flute, Accordion And Viola 
 
5. Homesick For Old Rio  

6. Ogum Knows Better  

7. Seaweed  

8. We Can Try Love Again 
 
9. The Moon
  
10. If Ever

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de 1994